Ajo de oso puede referirse a:

 el nombre común de la planta Allium ursinum; o 
 el nombre común de la planta Allium vineale.